Мъж за милиони може да се отнася за:
 Мъж за милиони, американски филм от 1999 година;
 Мъж за милиони, български филм от 2006 година.